Le terme Barou constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités

 Barthélémy Barou de La Lombardière de Canson (1774-1858), homme politique français ;
 Benjamin Barou-Crossman (1983-), comédien et metteur en scène français ;
 Sylvain Barou (né en 1978), flûtiste breton ;
 Yves Barou (né en 1947), spécialiste en économie publique et privée.

Toponymes

Lac Barou (rivière Barou), lac de tête de la rivière Barou (versant de la rivière Eastmain) coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac Barou (rivière Chibouchiche), lac de tête de la rivière Chibouchiche (versant de la rivière Ashuapmushuan) coulant dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, dans Le Domaine-du-Roy (MRC), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Barou, un affluent de la rivière Tichégami, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.

Barou-en-Auge, commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.

Voir aussi